Kálmán Péter (1877–1966) festőművész
 Kálmán Péter (1970–) operaénekes